Umeki ist der Familienname folgender Personen:

 Kento Umeki (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Kurao Umeki (* 1975), japanischer Langstreckenläufer
 Mami Umeki (* 1994), japanische Judoka
 Miyoshi Umeki (1929–2007), japanische Schauspielerin
 Tsubasa Umeki (* 1998), japanischer Fußballspieler